VI steht für:
 Amerikanische Jungferninseln, nach ISO 3166
 Britische Jungferninseln, nach FIPS 10-4
 Indien nach dem ICAO-Code
 VI (Album), ein Album von Sido
 VIAG Interkom
 Vierte Internationale, ein 1938 gegründeter Verbund trotzkistischer Parteien und Gruppen
 Viqueque (Gemeinde), Osttimor
 Virgo, auch Jungfrau (Tierkreiszeichen), Tierkreiszeichen in der Astrologie
 Virtuelles Instrument, eine Dateierweiterung der Software LabVIEW von National Instruments
 Viskositätsindex zur Beschreibung der Temperaturabhängigkeit der Viskosität von Schmieröl
 Vollständige Induktion, eine Beweismethode in der Mathematik
 Voltage Independent, eine Kategorie der unterbrechungsfreien Stromversorgung
 Voluntary Interceptor (deutsch etwa: „Freiwilliger Abhörer“), siehe Radio Security Service
 Volga-Dnepr Airlines (IATA-Code), russische Fluggesellschaft
 die Zahl Sechs in römischen Ziffern
 Jahr VI des französischen Revolutionskalenders, siehe Französischer Revolutionskalender/Y6

als Kfz-Kennzeichen:
 Britische Jungferninseln (auslaufend)
 Italien: Provinz Vicenza
 Nordmazedonien: Viniza
 Österreich: Villach (Stadt, Landespolizeidirektion – Polizeikommissariat Villach)
 Slowakei: Exportkennzeichen (gelbes Kennzeichen: zweite Buchstabengruppe)
 Spanien: Vitoria Gasteiz (Álava) (auslaufend)

V I steht für:
 Arado V I, deutscher Post- und Verkehrsflugzeug-Prototyp

Vi steht für:
 Ortsname in Schweden:
 Vi (Gävle), Ort in der Gemeinde Gävle
 Vi (Hofors), Ort in der Gemeinde Hofors
 Vi (Hudiksvall), Ort in der Gemeinde Hudiksvall
 Vi (Sundsvall), Ort in der Gemeinde Sundsvall
 Vi, Ortsteil in der Gemeinde Sundsvall, siehe Viforsen, Vi och Tunbyn
 Präfix von germanischen Kultplätzen (beispielsweise Viborg)
 ein Modell der japanischen Automarke WiLL, siehe WiLL Vi

vi steht für:
 vi, einen unter Unix verbreiteten Texteditor
 vietnamesische Sprache nach ISO 639-1

.vi steht als Abkürzung für:
 .vi, länderspezifische Top-Level-Domain (ccTLD) des Gebietes der Amerikanischen Jungferninseln

Siehe auch:
 VIE
 WI
 V1
 Sechs (Begriffsklärung)

Abkürzung